Ел Дураснал има више значења:

 Ел Дураснал (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дураснал (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дураснал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дураснал (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Дураснал (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Дураснал (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Дураснал (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Дураснал (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Дураснал (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Дураснал (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Дураснал (Тотонтепек Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Дураснал (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Дураснал (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику